Casas Bajas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casas Bajas (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Casas Bajas (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar